Мадруга:

 Мадруга — муниципалитет и город в провинции Маябеке на Кубе.
 Мадруга, Джан (род. 1958) — бразильский пловец и триатлет, призёр Олимпийских игр.
 Мадруга, Иванна (род. 1961) — аргентинская теннисистка и теннисный тренер.
 Мадруга, Тереза (род. 1953) — португальская актриса театра и кино.